Brünneck ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Brünneck (* 1941), deutscher Jurist, Professor an der Europa-Universität Viadrina
 Egmont von Brünneck (1842–1916), deutscher Verwaltungs- und Hofbeamter
 Friedrich Wilhelm von Brünneck (1785–1859), preußischer General der Infanterie 
 Magnus von Brünneck (1786–1866), preußischer Offizier und Politiker
 Manfred von Brünneck-Bellschwitz (1872–1957), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Roland von Brünneck-Bellschwitz (1840–1918), Landrat, Burggraf
 Siegfried von Brünneck (1871–1927), Gutsbesitzer, Landrat und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Siegfried von Brünneck-Bellschwitz (1814–1871), Landrat und Mitglied des Konstituierenden Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Wilhelm von Brünneck (1839–1917), deutscher Rechtshistoriker und Bibliothekar
 Wilhelm Magnus von Brünneck (1727–1817), preußischer Generalfeldmarschall
 Wiltraut Rupp-von Brünneck (1912–1977), deutsche Juristin, Richterin am Bundesverfassungsgericht

Siehe auch:
 Brunneck